Устиновка — топоним:

Белоруссия
 Устиновка — деревня Крупского района Минской области.

Россия 
 Устиновка — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Устиновка — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Устиновка — деревня в Раменском районе Московской области.
 Устиновка — село в Кавалеровском районе Приморского края.
 Устиновка — село в Балашовском районе Саратовской области.
 Устиновка — деревня в Туринском городском округе Свердловской области.
 Устиновка — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Устиновка — деревня в Порецком районе Чувашии.
 Устиновка — платформа Рижского направления Московской железной дороги в Московской области.
 Устиновка — река в Свердловской области России.
 Устиновка — река в Приморском крае, правый приток реки Зеркальной.

Украина 
 Устиновка — село в Малинском районе Житомирской области.
 Устиновка — село в Олевском районе Житомирской области.
 Устиновка — посёлок в Устиновском районе Кировоградской области.
 Устиновка — село в Попаснянском районе Луганской области.
 Устиновка — посёлок в составе города Свердловск Луганской области.
 Устиновка — село в Великобурлукском районе Харьковской области.